Угоны самолётов на «Досонс Филд» () — террористический акт, проведённый с 6 по 13 сентября 1970 года террористической организацией «Народный фронт освобождения Палестины (НФОП)».

В ходе серии угонов были захвачены и впоследствии взорваны 4 авиалайнера международных авиакомпаний, попытка захвата пятого авиалайнера не удалась.

Пострадавших в ходе угонов не было, за исключением 1 бортпроводника, раненного при обезвреживании террористов на борту пятого самолёта.

Хронология угонов

6 сентября

Попытка угона Boeing 707 El Al 

 Самолёт
Boeing 707-458 (регистрационный номер 4X-ATB, заводской 18071, серийный 216) был выпущен в 1961 году (первый полёт совершил 3 июня). 7 июня того же года был передан авиакомпании El Al.

Самолётом управлял экипаж из 10 человек во главе с командиром Ури Бар-Левом (, ).

 Попытка угона
Самолёт выполнял рейс LY 219 по маршруту Тель-Авив—Амстердам—Нью-Йорк.

Через несколько минут после вылета из Амстердама, когда самолёт пролетал над Ла-Маншем, Лейла Халед () и Патрисио Аргуэльо () из «НФОП», изображавшие семейную пару, попытались с оружием проникнуть в кабину пилотов. Аргуэльо был застрелен охранником, перед этим успев бросить в проход самолёта ручную гранату, которая, к счастью, не взорвалась. Его сообщницу обезвредили пассажиры так, что она не успела взорвать гранаты, спрятанные на груди. По плану террористов должно было быть четверо, но двое из них с сенегальскими паспортами, чьи номера отличались на единицу, по согласованию с командиром рейса 219, не были допущены к полёту в Амстердаме. Самолёт совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Хитроу.

Лейлу Халед после споров между израильскими и британскими спецслужбами, отправили в тюрьму в Лондоне, а раненного бортпроводника Шломо Видера (, ) доставили в больницу. После того, как лайнер привели в порядок, он продолжил полет в Нью-Йорк.

Boeing 707 Trans World Airlines (TWA) 

 Самолёт
Boeing 707-331B (регистрационный номер N8715T, заводской 18917, серийный 460) был выпущен в 1965 году (первый полёт совершил 14 декабря). 21 декабря того же года был передан авиакомпании Trans World Airlines (TWA). Оснащён четырьмя турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney JT3D-3B

Самолётом управлял экипаж из 11 человек в составе 51-летнего командира Кэрролла Д. Вудса (),  37-летнего второго пилота Джеймса Мейджера (), 45-летнего бортинженера Альфреда Кибуриса () и 8 бортпроводников.

 Угон
Самолёт выполнял рейс TWA741 по маршруту Тель-Авив—Афины—Франкфурт-на-Майне—Нью-Йорк.

Через несколько минут после вылета из Франкфурта-на-Майне, пролетая над Брюсселем (Бельгия), был захвачен террористами и в 19:45, в соответствии с их распоряжениями, был посажен на законсервированном со времён Второй мировой войны военном аэродроме «Досонс Филд» в Иордании.

После захвата самолётов «НФОП» переименовал «Досонс Филд» в «Революционное лётное поле».

Douglas DC-8 Swissair 

 Самолёт
Douglas DC-8-53 (регистрационный номер HB-IDD, заводской 45656, серийный 191) был выпущен в 1963 году. 29 октября того же года был передан авиакомпании Swissair, в которой получил имя Nidwalden.

Самолётом управлял экипаж из 10 человек в составе командира Фрица Шрайбера (), второго пилота Хорста Ероша (), бортинженера Эрнста Волленвейдера () и 7 бортпроводников.

 Угон
Самолёт выполнял рейс SWR 100 по маршруту Цюрих—Нью-Йорк.

Через несколько минут после вылета, пролетая над Дижоном (Франция), был захвачен террористами и в соответствии с их распоряжениями также был посажен на «Досонс Филд».

Boeing 747 Pan American 

 Самолёт
Boeing 747-121 (регистрационный номер N752PA, заводской 19656, серийный 034) был выпущен в 1970 году (первый полёт совершил 10 апреля). 2 мая того же года был передан авиакомпании Pan American, в которой получил имя . Оснащён четырьмя турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney JT9D-7A. На день захвата налетал 1125 часов.

Самолётом управлял экипаж из 17 человек в составе 49-летнего командира Джона Придди (), второго пилота Патрика Левикса (), бортинженера Юлиуса Дзюбы () и 14 бортпроводников.

 Угон
Следовал рейсом PA93 по маршруту Брюссель—Амстердам—Нью-Йорк.

Был захвачен во время промежуточной остановки в Амстердаме двумя террористами, не попавшими на рейс LY 219. Борт N752PA оказался слишком большим, чтобы сесть на лётном поле «Досонс Филд», поэтому его перегнали сначала в Бейрут (Ливан), а затем в Каир (Египет), где все пассажиры и экипаж были освобождены, а лайнер был взорван.

9 сентября

Vickers VC10 BOAC 

 Самолёт
Vicker VC-10-1151 (регистрационный номер G-ASGN, серийный 864) был выпущен в 1968 году (первый полёт совершил 1 мая). 7 мая того же года был передан авиакомпании British Overseas Airways Corporation (BOAC). Оснащён четырьмя турбореактивными двигателями Rolls-Royce Comway 550.

Самолётом управлял экипаж из 9 человек в составе командира Сирила Голбёрна (), второго пилота Тревора Купера (), штурмана Джона Линдсея (), бортинженера Эрика Д'Эйе () и 5 бортпроводников.

 Угон
Следовал рейсом BA775 по маршруту Бомбей—Мухаррак—Бейрут—Лондон.

Через несколько минут после вылета из Мухаррака, пролетая над Персидским заливом, был захвачен сторонником «НФОП» и насильно посажен в «Досонс Филд».

Требования террористов и переговоры, освобождение заложников, «Чёрный сентябрь в Иордании» 

Хотя большинство заложников были переведены в Амман и освобождены 11 сентября, «НФОП» отделил от них лётный состав и еврейских пассажиров, сохраняя в заключении до 56 заложников. 12 сентября, до истечения объявленного ими предельного срока, «НФОП» взорвал пустые самолёты, опасаясь ответного удара.

Террористы требовали освободить Лейлу Халед и своих соратников из тюрем Германии, Швейцарии и Израиля, угрожая новыми терактами. Переговоры длились 6 дней, и в итоге Великобритания согласилась выдать палестинскую террористку. Сразу же были отпущены несколько заложников, в основном женщины и дети. К 30 сентября заложников обменяли на Лейлу Халед и шестерых палестинских заключённых. Швейцарцев и немцев выкупили за деньги.

Освобождению заложников также помогло начатое 16 сентября королём Хусейном ибн Талалом изгнание отрядов ООП из Иордании — событие, позже названное «Чёрным сентябрем», в ходе которого погибли тысячи палестинцев, оставшиеся бежали в Ливан и Сирию.

Документальный фильм 
В 2006 году Илан Зив написал сценарий и снял часовой документальный фильм «Hijacked» (примерный перевод: «Захваченные в результате угона (самолёта)»), первоначально вышедший в эфир 26 февраля 2006 года в программе «Американский опыт» на PBS. В фильм включены архивные материалы о событиях и интервью террористов, заложников, представителей СМИ и политиков.

Примечания

Ссылки 
 
 BBC story on secret documents on this affair released after 30 years
 Aviation Security interview with Leila Khaled
 Terror in Black September website
 Bassam Abu Sharif’s website with pictures of hijacked planes
 Time Magazine Cover, September 21, 1970 «Pirates in the Sky»
 BBC report from Amman, September 1970 
 Кронкайт, Уолтер's recollections, audio program at NPR

Литература 
 Arey, James A. The Sky Pirates. New York: Charles Scribner’s Sons, 1972.
 Carlton, David. The West’s Road to 9/11. Resisting, Appeasing and Encouraging Terrorism since 1970. Palgrave Macmillan. April 3, 2006. ISBN 1-4039-9608-3 Cites the Western capitulation to the Dawson’s field hijackings as the rise of modern terrorism.
 Phillips, David. Skyjack: The Story of Air Piracy. London: George G. Harrap, 1973.
 Raab, David. Terror in Black September: The First Eyewitness Account of the Infamous 1970 Hijackings. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1-4039-8420-4.
 Snow, Peter, and David Phillips. The Arab Hijack War: The True Story of 25 Days in September, 1970. New York: Ballantine Books, 1971.

Захваты заложников
Авиационные происшествия 1970 года
Террористические акты 1970 года
Террористические акты палестинских националистов
Сентябрь 1970 года
Угоны самолётов
Международные террористические акты
Авиационные происшествия с Boeing 707
Авиационные происшествия с Boeing 747
Авиационные происшествия с Douglas DC-8
Авиационные происшествия с Vickers VC10
Авиационные происшествия British Overseas Airways Corporation
Авиационные происшествия El Al
Авиационные происшествия Pan American World Airways
Авиационные происшествия Swissair
Авиационные происшествия Trans World Airlines
Авиационные происшествия в Иордании
1970 год в Иордании